Пифаго́р (др.-греч. Πυθαγόρας - тот, о ком объявила Пифия):

Персоналии 
 Пифагор Самосский (VI век до н. э.) — знаменитый древнегреческий философ, астроном и математик.
 Пифагор Регийский (V век до н. э.) — древнегреческий скульптор, выходец с Самоса.

Прочее 
 Пифагор — лунный кратер.
 Пифагор (студия) — студия дубляжа.
 Пифагор (язык программирования)